Cent-Jours, avec ou sans trait d'union et parfois sans majuscules, est une expression qui peut référer à :
 Cent-Jours, période de l'Histoire de France comprise entre le  (retour en France de l'empereur Napoléon I) et le  (dissolution de la Commission de gouvernement, chargée du pouvoir exécutif après la seconde abdication de Napoléon I, au nom de Napoléon II).
 Offensive des Cent-Jours, nom donné à l'ultime offensive conduite par les Alliés contre les Empires centraux sur le front de l'Ouest, du  au , à la fin de la première Guerre mondiale. On l'appelle aussi parfois « Les cent jours du Canada », en référence au rôle important joué par le Corps canadien sous commandement de la  britannique.
 Réforme des Cent Jours, mouvement de réforme en Chine en 1898.
 Au Québec, les Cent-jours de Paul Sauvé désigne la période de  durant laquelle le gouvernement Paul Sauvé était au pouvoir et a débuté plusieurs des réformes sociales importantes qui menèrent peu après à la Révolution tranquille.

Notes et références 

Homonymie